Mindscape peut faire référence à :
 Mindscape, entreprise américaine fondée en 1983 et disparue en 2011, spécialisée dans l'édition de jeux vidéos.
 Mindscape France, entreprise française de logiciels éducatifs fondée en 1993 sous le nom d'Edusoft et devenue filiale de l'entreprise Mindscape.
 Mindscape, nom anglais du court métrage d'animation Le Paysagiste réalisé par Jacques Drouin et sorti en 1976.
 Mindscape, thriller hispano-américain de  sorti en 2013.